Vasas Sport Club (nogomet), mađarski nogometni klub iz Budimpešte
Vasas Sport Club (vaterpolo), mađarski vaterpolski klub iz Budimpešte